A Red Bull Air Race Világkupa 2014-ben kilencedik alkalommal került megrendezésre. A szezon február 28-án az Egyesült Arab Emírségekben vette kezdetét, és október 26-án az Ausztriában végződött. A pilóták versenyében a brit Nigel Lamb lett a bajnok kilenc ponttal megelőzve az osztrák Hannes Archot.

Versenyzők és repülőgépek

Master osztály

Challenger osztály 
 Az összes pilóta az Extra E-330LX típusó repülőgéppel versenyzett.

Versenynaptár és eredmények 

Magyarázat
N: Rossz idő miatt törölték a verseny napját. Az eredményt a kvalifikációs idő alapján hozták meg.

Világbajnokság állása

Master osztály 
Pontozási rendszer

Bold – Leggyorsabb selejtező pilóta

DSQ, EX - Kizárva
DNS - Nem indult

Challenger osztály 
Pontozási rendszer

A Challenger pilótáknak legalább három versenyen részt kell venniük a szezonban és minden pilóta három legjobb eredményét számítják a Challenger Cup rangsorban. Az első hat pilóta a rangsorban versenyezhet a Red Bull Ringen, ahol kialakul a végső sorrend.

DSQ, EX - Kizárva
DNS - Nem indult

Döntő 
Az utolsó osztrák versenyen az első hat pilóta a ranglistán vett részt, hogy kialakuljon a Challenger győztese.

Források

További információk 

 Red Bull Air Race hivatalos honlapja
 Nem hivatalos honlap

Red Bull Air Race
Redbullairracevilagkupa